Ла Папа има више значења:

 Ла Папа, Ескуела Нињос Ероес (Куахималпа де Морелос), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Папа (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику